Мейбали Фридун оглы Амирасланов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1902 году в Бала Гасанлы. Член ВКП(б) с 1928 года.

С 1926 года — на хозяйственной, общественной и политической работе:
 помощник инженера, инженер, главный инженер ряда строительных предприятий Ленинграда,
 директор машиностроительного завода в Азербайджанской ССР,
 1938—1939 зам. народного комиссара местной промышленности Азербайджанской ССР,
 1939—1941 — народный комиссар текстильной промышленности АзССР
 1941 заведующий Отделом строительства ЦК КП Азербайджана,
 1941—1945 участник Великой Отечественной войны: комиссар, заместитель начальника политотдела, начальник политотделов соединений,
 директор Азербайджанского трубопрокатного завода,
 начальник треста «Закпромстрой»,
 1950—1955 заместитель, с 1953 первый заместитель Председателя Совета Министров Азербайджанской ССР,
 1955—1957 министр товаров народного потребления, лёгкой промышленности Азербайджанской ССР,
 1957 — ? начальник «Бакустроя».

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 4-го созыва, Верховного Совета АзССР 4 и 5 созывов.

Комментарии

Ссылки 
 Некролог (ордена)
 [prabook.com/web/person-view.html?profileId=949229 Амирасланов]

Директора промышленных предприятий
Народные комиссары и министры Азербайджанской ССР
Политработники Великой Отечественной войны
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Члены КПСС
Коммунисты Азербайджана